Лыжные гонки впервые появились на Олимпийских зимних играх 1924 года в Шамони. Соревнования среди женщин введены на Олимпийских играх 1952 года в Осло.

Соревнования

Общий медальный зачет (до 2018 года)

Ссылки 
 Лыжные гонки на Олимпийских играх